Aind ist der Familienname folgender Personen: 

 Joseph Aind SDB (* 1945), Bischof von Dibrugarh
 Vincent Aind (* 1955), Bischof von Bagdogra